Nella stagione 1981-1982 la Promozione era il sesto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale). Qui vi sono le statistiche relative al campionato in Friuli-Venezia Giulia.

Il campionato è strutturato in vari gironi all'italiana su base regionale, gestiti dai Comitati Regionali di competenza. Promozioni alla categoria superiore e retrocessioni in quella inferiore non erano sempre omogenee; erano quantificate all'inizio del campionato dal Comitato Regionale secondo le direttive stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti, ma flessibili, in relazione al numero delle società retrocesse dal Campionato Interregionale e perciò, a seconda delle varie situazioni regionali, la fine del campionato poteva avere degli spareggi sia di promozione che di retrocessione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

 Confronti diretti fra squadre a pari punti:
 Fontanafredda-Valnatisone 0-1 e 2-3
 OrcenicoSanvitese-SPAL 0-0 e 2-3

Calendario 
La 22ª giornata era in programma il 28 febbraio 1982 ma, a causa dell'abbondante nevicata, è stata spostata al 7 marzo e tutte le giornate successive sono slittate di una domenica.

Classifica marcatori

Coppa Italia Dilettanti

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|PRIMO TURNO6 e 13 settembre 1981

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SECONDO TURNO30 settembre e 14 ottobre 1981

|-
| colspan="5" style="background-color:#FFFF90" align=center| Col terzo turno le 4 squadre superstiti si incrociano con le squadre provenienti dalle altre regioni
|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|TERZO TURNO18 novembre e 9 dicembre 1981

|-

Note

Bibliografia 
 Annuario 1981-1982 della F.I.G.C. - Roma (1982)
 Messaggero Veneto presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli-Venezia Giulia